Гозлан () — французская фамилия. Известные носители:

 Гозлан, Леон (1803—1866) — французский писатель.
 Гозлан, Кристин (род. 1958) — французский продюсер.